Péter György (1903–1969) közgazdász, 1948 és 1969 között a KSH elnöke
 Péter György (1932–2015) erdélyi magyar közgazdász
 Péter György Pál Sándor herceg (1810–1829)